Freizeitwoche ist eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift, die von der Freizeitwoche Verlag GmbH & Co. KG (einem Tochterunternehmen der Bauer Media Group) herausgegeben wird. Der Redaktionssitz ist Rastatt. Chefredakteur ist seit April 2018 Dirk Hentschel.

Inhalt 
Themenschwerpunkte sind Berichte und Reportagen aus der Welt von Adel und Prominenz sowie Ratgeber zu Verbraucherthemen, Gesundheit, Mode, Kosmetik, Deko, Recht, Geld und Reise. Des Weiteren gibt es die Rubriken „Ganz schnell ganz schlau“ mit Antworten auf Wissensfragen, ein Thema der Woche und das Horoskop. Wöchentlich werden 20 Seiten Rätsel und mehrere Rezepte veröffentlicht. In der Heftmitte gibt es zudem ein achtseitiges Reiseheft zum Herausnehmen, in dem ein Ort bilderreich präsentiert wird.

Leserschaft 
71 Prozent der Leser sind weiblich. Der durchschnittliche Leser ist 59 Jahre alt und hat ein Haushaltsnettoeinkommen von 2.583 Euro.

Kritik 
Es gibt Hinweise, dass viele angebliche Exklusiv-Interviews mit internationalen Stars gar nicht stattgefunden haben. Medien-Experten veröffentlichten zahlreiche Belege, wonach die Interviews entweder erfunden oder aus alten Interviews konkurrierender Medien „zusammenkopiert“ wurden. Am 7. September 2018 sprach das Landgericht Hamburg der Schauspielerin Sandra Bullock eine Entschädigung von 50.000 Euro wegen sechs solcher Interviews zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weblinks 
 Webpräsenz der Zeitschrift

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Zeitschrift (Baden-Württemberg)